Johannes-Althusius-Gymnasium ist der Name zweier nach dem deutschen Rechtsgelehrten Johannes Althusius († 1638) benannter Gymnasien:
 Johannes-Althusius-Gymnasium (Bad Berleburg), Nordrhein-Westfalen
 Johannes-Althusius-Gymnasium Emden mit Außenstelle in Pewsum, Niedersachsen